Gültig ist:

 das Adjektiv der Gültigkeit
 der Nachname des Politikers Heinrich Gültig (1898–1963)

Siehe auch: